

Architettura
Abbazia di Santa Maria di Spanò – abbazia cistercense della provincia di Catania
Palazzo Spanò Bolani – edificio del centro storico di Reggio Calabria

Geografia
Isolotto di Spano – isola della Corsica
Spanò – località exclave del comune di Randazzo, provincia di Catania

Persone

Spano
Carlos Guido y Spano – poeta argentino
Nadia Gallico Spano – politica italiana
Gianni Spano – cantante e musicista svizzero
Giovanni Spano – archeologo, linguista, scrittore, presbitero e docente universitario italiano
Joe Spano – attore statunitense
Massimo Spano – regista e scenografo italiano
Nick Spano – attore statunitense
Ottavio Spano – politico italiano
Pippo Spano – condottiero e mercante italiano
Robert Spano – direttore d'orchestra e pianista statunitense
Roberto Spano – politico italiano
Salvator Angelo Spano – politico, giornalista e poeta italiano
Velio Spano – politico e antifascista italiano
Vincent Spano – attore statunitense di origine italiana

Spanò
Domenico Spanò Bolani – storico, politico e letterato italiano
Francesco Spanò – poliziotto italiano
Rosario Spanò – ex calciatore italiano
Łukasz Niesiołowski-Spanò – storico polacco
Robert Ragnar Spanò – giudice islandese

Personaggi immaginari
Jessie Spano – personaggio della serie televisiva Bayside School

Storia
 Spano – titolo amministrativo in uso nel Regno d'Ungheria, corrispondente all'italiano gastaldo

Altro
GTA Spano – automobile sportiva spagnola